House of 1000 Corpses (pol. Dom tysiąca trupów) – film (horror) Roba Zombie z 2000 roku
 House of 1000 Corpses – album Roba Zombie ze ścieżką dźwiękową do filmu pod tym samym tytułem
 House of 1000 Corpses – utwór z albumu Roba Zombie pt. The Sinister Urge